La saison 2021-2022 de Super League est la cent vingt-cinquième édition du championnat de Suisse de football, opposant les dix meilleurs clubs suisses en matchs aller-retour hebdomadaires.

Les clubs se rencontrent à quatre reprises durant la saison, deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de Challenge League, la deuxième division suisse, alors que l'avant-dernier de Super League et le deuxième de Challenge League s'affrontent en matchs aller-retour lors d'un barrage.

Le FC Zurich a remporté son  championnat à l'issue de la  journée après sa victoire contre le FC Bâle, son dernier titre était en 2009.

Participants 

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Classement

Domicile et extérieur

Résultats

Barrage de relégation 
Le barrage de relégation se déroule sur deux matchs et oppose le neuvième de Super League, au deuxième de Challenge League. Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour le championnat de Super League 2022-2023 tandis que le perdant tombe ou reste en Challenge League.

Statistiques

Leader par journée

Relégué par journée

Évolution du classement

Résultats par match

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs suisses en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre d'équipes helvétiques présentes en compétitions européennes les années suivantes.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe de Suisse de football 2021-2022

Liens externes 
 Site officiel de l'ASF
 Site officiel de la SFL
 Site de tous les stades de Suisse

2021-2022
Suisse M1
Championnat M1
Football M1